Конрой, Джон:

 Конрой, Джон (1786—1854) — британский государственный деятель.
 Конрой, Джон (1928—1985) — британский игрок в хоккей на траве, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1952 года.